Douglas Appling, noto come Emancipator – musicista e produttore discografico statunitense
 Keith Appling – cestista statunitense
 Luke Appling – giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense